Арша́к () — имя. Известные носители:

Цари Парфии 
 Аршак I — царь Парфии примерно с 250 до н. э. по 246 до н. э., родоначальник династии Аршакидов.
 Аршак II, или Тиридат I, — царь Парфии царь около 246—211 до н. э., младший брат Аршака I.
 Аршак IV, или Митридат I — царь Парфии около 171—138/137 годов до н. э., библейский персонаж.

Цари Армении 
 Аршак I — царь Великой Армении в 35 году н. э.
 Аршак II — царь Великой Армении в 350—367 годах.
 Аршак III — царь Великой Армении в 387—389 годах.

Другое 
 Аршак II — опера Тиграна Чухаджяна о правителе Великой Армении.

См. также 
 Арсак